Slemenice je selo koje administrativno pripada gradu Čakovcu (Međimurska županija). Selo je vrlo malo, sa samo 66 kuća. Ima mnogo obrta, firmi i radionica.
 
Društveni dom Slemenica je u izgradnji, a nalazi se na zemljištu uz cestu prema selu Knezovec.

Stanovništvo 

 Naselja u Međimurskoj županiji